«Судува» () — литовский футбольный клуб. Базируется в городе Мариямполе.

История команды 

Клуб «Судува» берёт своё начало в 1942 году, но официальной датой создания клуба считается 1968 год.
За время своего существования клуб, как и город его базирования, сменил несколько названий, в итоге вернувшись к своему первому историческому наименованию. «Судува» была участником высшей лиги первого чемпионата независимой Литвы в 1991 году, но вылетела из него заняв 15-е место по итогам сезона, после этого клуб вплоть до 2003 года играл в низших литовских лигах.

С 2003 года клуб вновь выступает в высшем литовском дивизионе, став к концу первого десятилетия 21-го века, одним из лидеров литовского футбола. Начиная с 2005 года «Судува» 5 раз выигрывала серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы и дважды побеждала в национальном кубке.

Новый этап в истории клуба начался в 2016 году с приходом казахстанского тренера Владимира Чебурина. Для начала он впервые за пять лет привёл команду к бронзовым медалям и вывел в финал Кубка Литвы. 
А в 2017 году наконец прервал «эпоху» вильнюсского «Жальгириса», впервые выиграв с «Судувой» золотые медали чемпионата Литвы. В заключительном туре команда из Мариямполе разгромила лидировавшего весь сезон прошлогоднего чемпиона со счетом 3:0. А форвард Каролис Лаукжемис был признан лучшим игроком турнира.
Далее «Судува» в квалификации Лиги Европы победила белорусский «Шахтёр» (2:1, 0:0), латвийский клуб «Лиепая» (2:0, 0:1), швейцарский «Сьон» (3:0, 1:1) и добралась до плей-офф турнира (четвертый квалификационный раунд), где по сумме двух матчей уступила чемпиону Болгарии «Лудогорецу» (0:0, 0:2) и заработала от УЕФА 900 тыс. евро.

В феврале 2018 года «Судува» стала обладателем Суперкубка Литвы, разгромив «Кауно Жальгирис» (он же «Стумбрас») со счётом 5:0. А затем повторила свой успех, вновь став чемпионом страны досрочно за один тур разгромив «Атлантас» со счетом — 6:0. В заключительном, ничего не решающем матче чемпионата Литвы, уступила старому конкуренту вильнюсскому «Жальгирису» (1:2) на последней 90-й минуте. Опорный полузащитник Овидиус Вербицкас был признан лучшим игроком первенства.
Впервые выступая в Лиге чемпионов УЕФА, «Судува» выбила в квалификации кипрский АПОЭЛ (3:1, 0:1), но проиграла сербской «Црвене Звезде» (0:2, 0:3).
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2018/2019 обыграла латвийский «Спартак» (0:0, 1:0), но в раунде плей-офф уступила шотландскому «Селтику» (1:1, 0:3).

В феврале 2019 года «Судува» вновь выиграла Суперкубок Литвы по футболу, обыграв тот же вильнюсский «Жальгирис» (2:0). 
В марте команда взяла отличный старт в чемпионате, с тремя победами подряд с общим счётом 8:1, и осенью выиграла чемпионат, в третий раз подряд.

Предыдущие названия 
 1942—1945 «Судува» Мариямполе
 1945—1950 «Жальгирис» Мариямполе
 1950—1955 «Цукраус Фабрикас» Мариямполе
 1955—1960 «Цукраус Фабрикас» Капсукас
 1960—1962 «Шешупе» Капсукас
 1962—1989 «Судува» Капсукас

Достижения 
Чемпионат Литвы
  Чемпион (3): 2017, 2018, 2019
  Серебряный призёр (4): 2007, 2010, 2020, 2021
  Бронзовый призёр (5): 2005, 2009, 2011, 2012, 2016

Кубок Литвы
  Обладатель (3): 2006, 2009, 2019
  Финалист (4): 1976, 2002, 2016, 2020

Суперкубок Литвы
  Обладатель (4): 2009, 2018, 2019, 2022
  Финалист (2): 2007, 2020

Статистика выступлений с 2001 года 

Вторая команда «Судува Б» — участница первенств II лиги в сезонах 2015, 2016, 2017, 2020. В 2016 году заняла 3-е место в южной зоне.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 

  Виллер Соуза Оливейра
  Педру Ботельо
  Рафаэл Помпео Родригес Ледесма
  Моххамад Кадух
  Дарюс Гвилдис
  Саулюс Клявинскас
  Линас Климавичюс
  Дарюс Масилявичюс
  Томас Микуцкис
  Томас Радзинявичюс
  Нериюс Вальскис
  Сергей Козюберда

Известные тренеры 
  Донатас Венцявичюс
  Игорь Панкратьев
  Александар Веселинович (2015—2016)
  Владимир Чебурин (2016—2019)
  Алексей Бага (2019—2020)
  Хаймо Пфайфенбергер (2020)
  Саулюс Ширмялис (2020)
  Виктор Басадре (2021—2022)
  Мигел Морейра (2022)
  Мэтью Силва (2022—)

См. также 
 Судува (стадион)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на globalsportsarchive.com

Футбольные клубы Литвы
Мариямполе